Snipe steht für:
 Humber Snipe, eine Limousine der oberen Mittelklasse 
 Humber Super Snipe, ein PKW der oberen Mittelklasse 
 Sopwith Snipe, ein britisches Doppeldecker-Jagdflugzeug im Ersten Weltkrieg 
 SS-N-17 Snipe, eine russische U-Boot-gestützte Mittelstreckenrakete 
 Snipe (Bootsklasse), eine internationale Segelbootsklasse 
 Snipe, ein chilenischer Felsen im Beagle-Kanal, siehe Snipe-Zwischenfall 
 Snipe, eine Schuhmarke
 Snipe Peak, Berg auf Moe Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis

Snipe ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Snipe  (1888–1944), britischer Automobilrennfahrer

SNIPE steht für:
 Scalable and Generalized Neural Information Processing Engine, ein Java-Framework
 Small scale magNetospheric and Ionospheric Plasma Experiment, vier japanische Forschungssatelliten

Abkürzung